Bibliografia narodowa - rejestruje dokumenty opublikowane na terenie danego kraju lub państwa, niekiedy także wydane poza jego granicami, ale związane z nim tematem, pochodzeniem autora lub językiem.

Bibliografia narodowa w Polsce należy do spisów opracowywanych z autopsji na podstawie egzemplarza obowiązkowego gromadzonego przez Bibliotekę Narodową. W oparciu o urzędową rejestrację bibliograficzną publikacji zwartych i ciągłych oraz innych typów dokumentów zostaje opracowana i wydana w postaci elektronicznej bieżąca bibliografia narodowa. Poza tym Biblioteka Narodowa publikuje narodową bibliografię retrospektywną - "Bibliografię Polską 1901-1939", "Książki polskie podziemne (1976-1989)", bibliografię poloników zagranicznych oraz bibliografie specjalne.

Aktualne trendy w bibliografiach narodowych 
Dzisiaj większość ważniejszych i obszerniejszych źródeł bibliograficznych, zwłaszcza bibliografie narodowe, ukazuje się głównie w wersji elektronicznej. Polska bibliografia narodowa dostępna jest w dwóch komplementarnych postaciach: jako pliki PDF zachowujące typograficzny układ wersji drukowanej oraz jako bibliograficzne bazy danych. Choć bibliografie narodowe radzą sobie z rejestracją zasobów cyfrowych utrwalonych na nośnikach fizycznych, problemem jest niedostateczna eksploracja zasobów Internetu, bogatych w treści wysokiej jakości, pod względem artystycznym i intelektualnym. Jest to problem wielu ośrodków bibliograficznych, wynikający z trudności takich jak: ustalenie właściwych reguł doboru i selekcji (zakres i zasięg rejestracji), braku dostatecznych rozwiązań technicznych, a także z natury funkcjonujących systemów prawnych. Kolejnym obszarem przekształceń dzisiejszych bibliografii narodowych jest zmiana w zakresie standaryzacji formatów oraz przepisów rejestracji. Zmiany zarówno postulowane i wprowadzane przez teoretyków i praktyków przewidują m.in. odejście od dotychczasowych formatów (np. uznawanego za przestarzały formatu MARC) na rzecz nowoczesnych rozwiązań semantycznego webu i Linked Data. W tym zakresie wpływ na bibliografię mają model FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) oraz RDA (Resource Description and Access). Ten obszar wymaga połączenia rozbudowanych modeli teoretycznych z gruntownymi (praco- i kosztochłonnymi) zmianami już sprawdzonych technologii.

Podstawowe człony bieżącej bibliografii narodowej w Polsce 
"Przewodnik Bibliograficzny" - książki gromadzone w ramach egzemplarza obowiązkowego;
"Polonica zagraniczne" - różne typy dokumentów z przewagą książek, z których tylko część znajduje się w zbiorach Biblioteki Narodowej;
"Bibliografia Wydawnictw Ciągłych Nowych, Zawieszonych i Zmieniających Tytuł" - wszystkie tytuły czasopism gromadzone w ramach egzemplarza obowiązkowego;
"Bibliografia Zawartości Czasopism" - artykuły z wybranych czasopism naukowych przede wszystkich o tematyce humanistycznej;
"Bibliografia Dokumentów Elektronicznych" - wszystkie typy dokumentów opublikowanych na nośniku elektronicznym;
"Bibliografia Dokumentów Kartograficznych" - mapy, atlasy, globusy;
 "Bibliografia Dokumentów Dźwiękowych" - wszystkie typy dokumentów dźwiękowych.

Bibliografia 
 Encyklopedia wiedzy o książce. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
 Statut Biblioteki Narodowej. https://web.archive.org/web/20120719214611/http://bn.org.pl/o-bn/statut-bn
 Strona Biblioteki Narodowej. http://www.bn.org.pl

Linki zewnętrzne 
Informacje o bibliografiach narodowych na świecie

Bibliografie